Thielscher ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Thielscher, deutscher Mediziner
 Guido Thielscher (1859–1941), deutscher Humorist und Schauspieler
 Paul Thielscher (1881–1962), deutscher Klassischer Philologe